Нравоучи́тельная кни́га о ша́хматах любви́ (, BNF Fr. 143) — один из восьми сохранившихся манускриптов одноимённой книги  (), иллюминированный Робине Тестаром () для графини Луизы Савойской в 1496—1498 годах (по другой версии — около 1500 года).

Создание манускрипта и его судьба 
Книга представляет собой прозаический комментарий к поэме «Шахматы любви» самого Эврара де Конти, созданной в конце XIV века.
Книга Эврара де Конти, личного врача короля Карла VI, «Нравоучительная книга о шахматах любви» написана около 1405 года. Манускрипт Робине Тестара является одной из восьми сохранившихся до нашего времени рукописей этой книги. Количество листов в манускрипте — 416. Листы исписаны с обеих сторон. Размер страницы — 497 × 340 миллиметров (под текстом и миниатюрами, без полей, — 310 × 203 миллиметров). Манускрипт находился в Bibliothèque de Blois в 1518 году.

В настоящее время манускрипт хранится в Национальной библиотеке Франции под индексом Français 143. Этот манускрипт также содержит рукопись (f. 359r-415v) монаха-августинца Якова Великого, духовника короля Карла VI, «L’archiloge Sophie».

Сюжет поэмы и комментария к ней 
Поэма повествует нам о герое, который ищет свою дорогу в жизни. Природа указывает ему два возможных пути. Первый основан на Чувствах, второй — на Разуме. Природа советует ему выбрать путь Разума.

Он отправляется в дорогу и по пути встречается с античными богами: Венерой, Палладой, Юноной и Меркурием.
Каждая богиня предлагает ему свой путь. Венера — путь чувственных наслаждений, ведущий к удовольствию. Паллада призывает последовать пути разума, предлагает ему 35 правил, которые нужно соблюсти. Путь Юноны — деятельность, ведущая к благополучию. Окончание поэмы не сохранилось.

Комментарий аллегорической поэмы вдохновлен «Романом о Розе». Он наполнен символами, касающимися проблем куртуазной любви. Текст представлен как своего рода микрокосм энциклопедических знаний в области философских, литературных и мифологических традиций. Аналогия с макромиром основана на исследовании «музыкальной гармонии», которая регулирует все аспекты существования. Музыкальная метафора имеет центральное значение для понимания этой книги.

Шахматы в книге — аллегория, представляющая в миниатюре: любовь, войну и смерть. Жизнь — шахматная доска, где решения игрока приводят к победе или поражению.

Миниатюра Карл Ангулемский и Луиза Савойская играют в шахматы 
Большой интерес представляет первая миниатюра манускрипта. Миниатюра составлена из двух планов, по которым скользит взгляд зрителя. На переднем плане интерьера изображён автор книги Эврар де Конти, на дальнем плане — в помещении, отделённом от переднего проёмом двери, находятся три персонажа за шахматной доской (по одну её сторону граф Карл Ангулемский и его супруга — Луиза Савойская, по другую — неизвестный, его фигура значительно меньше фигуры Луизы Савойской по средневековым правилам изображения).

Луиза Савойская была незаурядным политиком. Не удивительно, что такая женщина была показана играющей шахматную партию. Её положение в композиции миниатюры ставит её в качестве доминанты, а мужчина-противник остаётся анонимным, так как сидит к зрителю спиной, что указывает аудитории на его незначительность в контексте изображения. Карл Ангулемский изображён заинтересованным зрителем шахматной партии, он даже склонился вблизи супруги над доской, на его второстепенность в композиции также указывает собака (дог, обычно собака выражает наряду с благородством ещё и животное начало), которую он продолжает держать на поводке.

Вызывает интерес шахматная доска, изображённая на миниатюре. Её размер — пять на пять клеток. Фигуры красного и коричневого цвета. Робине Тестар иллюстрировал ещё два шахматных трактата «Livre des échecs amoureux» Эврара и «Les échecs moralisés», созданный Jacques de Cessoles, где правильно изображал стандартную доску, поэтому данное изображение не может быть ошибкой дилетанта.

Нравоучительная книга о шахматах любви и Тарокки Мантеньи 
Итальянские карты Тарокки Мантеньи послужили Тестару в качестве образцов в некоторых из его самых известных миниатюр. Впервые заметил это французский искусствовед Франсуа Авриль. В своем описании рукописи, содержащей «Нравоучительную книгу о шахматах любви», Авриль установил связь между изображением Музыки, которая сидит на двух лебедях в «Le livre des échecs amoureux moralisés» и изображениях Аполлона и Музыки, которые также сидят на лебедях в картах Таро, связываемых с именем Андреа Мантеньи.

Карты Мантеньи в двух сериях с пятьюдесятью гравюрами в каждой обозначаются исследователями буквами «E» (первая серия) или «S» (вторая серия). Неясно, как эти карты могли быть использованы, так как они семь дюймов в высоту на четыре дюйма в ширину. Они слишком велики, чтобы играть в них.

Карты организованы в пять групп: 1) десять мужчин (иерархически организованы от нищего к папе римскому), 2) Аполлон и девять Муз, 3) семь свободных искусств (которые вместе с астрологией, философией и теологией, включают Десять наук и также расположены в иерархическом порядке), 4) три космических принципа и семь добродетелей, 5) десять небесных сфер (опять иерархически расположенные от Луны до Эмпирея).

Считается в настоящее время, что Андреа Мантенья не является создателем ни одной из этих двух серий гравюр. Карты, однако, в основном сходны по иконографии. Из-за иконографических и стилистических соответствий с известными фресками Палаццо Скифанойя, группа карт «Е» относится исследователями ко времени около 1465 года, вероятно, она была создана в Ферраре в кругу Козимо Тура и Франческо дель Косса. «S»-группа также была создана в Ферраре, но, вероятно, примерно двадцать лет спустя, около 1485 года неизвестным художником.

Некоторые ученые считают, что они должны были иметь воспитательные или мнемонические цели; другой, не менее убедительной точкой зрения является утверждающая, что они являются иконографическими источниками или «модельными книгами» по античной мифологии для миниатюристов и гравёров. Lodovico Lazzarelli (1450—1500) описал карты Таро Мантеньи как шаблон для изображений богов, Муз и гуманитарных наук. Они действительно неоднократно служили иконографической основой для манускриптов. Очевидно, что Тестар использовал их как «энциклопедию», чтобы изобразить некоторых из античных персонажей и абстрактных аллегорий.

Манускрипты Нравоучительной книги о шахматах любви 
 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129. A. 15, 4/4 XV
 København, Kongelige biblioteket, Thott 1090 4°, f. 71r—98r, 1468
 Fragment équivalent aux lignes 176v44-183r26. Ms. exécuté à Lille, de 1460 à 1470.
 Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 143, f. 1r—357v. Рукопись Робине Тестара
 Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 1508
 Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 9197, f. 1r—352v, над созданием этого манускрипта трудились Мастер Antoine de Rolin, великого байи в Hainaut, и его супруги, Marie d’Ailly, он включает 24 миниатюры
 Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 19114
 Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 24295
 Современное местонахождение неизвестно: манускрипт фигурирует среди книг герцога Бургундского в 1420 году, его Geoffroi Maupoivre, врач Жана Бесстрашного, получил до 1414 года от Philippe Jossequin.

Галерея

Примечания

Литература и публикации 
 Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Catalogue des manuscrits français. Tome premier: Ancien fonds, Paris, Firmin Didot, 1868, ix + 783 p.
 L’harmonie des sphères. Encyclopédie d’astronomie et de musique extraite du commentaire sur «Les échecs amoureux» (XVe s.) attribué à Évrart de Conty. Édition critique d’après les mss de la Bibliothèque Nationale de Paris [par] Reginald Hyatte et Maryse Ponchard-Hyatte, New York, Bern et Frankfurt am Main, Peter Lang (Studies in the Humanities, 1), 1985, xlvi + 175 p
 Évrart de Conty. Le livre des eschez amoureux moralisés. Édition critique par Françoise Guichard-Tesson [et] Bruno Roy, Montréal, CERES (Bibliothèque du Moyen français, 2), 1993, lxxiv + 828 p.

Картины XV века
Шахматы в литературе
Любовь в литературе
Книги XV века
Книги по алфавиту
Книги 1500 года
Рукописи XV века
Иллюминированные рукописи Франции
Средневековая литература во Франции
Куртуазная литература